La nazionale di pallacanestro Libanese rappresenta il Libano nelle manifestazioni internazionali di pallacanestro ed è controllata dalla Federazione cestistica del Libano.

Storia
Il Libano ha debuttato nei tornei internazionali nel FIBA EuroBasket 1949, tenutasi al Cairo, in Egitto, invitato per sopperire alle defezioni di molte squadre europee in difficoltà nel raggiungere la sede di gioco. Si è classificato al settimo posto perdendo tutte le sei partite disputate.

Di nuovo all'EuroBasket nel 1953 a Mosca si classifica questa volta al quindicesimo posto riuscendo a centrare due vittorie sulle dieci gare disputate.

Il movimento cestistico libanese è cresciuto molto a partire dagli anni novanta, diventando rapidamente uno dei più significativi a livello asiatico e riuscendo a qualificare la squadra nazionale maschile ai campionati del mondo per 4 edizioni (2002, 2006, 2010, 2023).

Tra i migliori piazzamenti per la compagine libanese, oltre alla medaglia d'oro ai Giochi Panarabi del 1957, si ricordano le 4 medaglie d'argento ottenute in Coppa d'Asia (2001, 2005, 2007, 2022), le medaglie d'oro nella Fiba Asia Stankovich Cup del 2010 e nel Campionato Arabo del 2022 e le 5 medaglie d'oro nel West Asian Basketball Championship (2000, 2008, 2012, 2015, 2017).

Piazzamenti

Campionati del mondo
2002 - 16°
2006 - 18°
2010 - 17°

Campionati asiatici

1999 - 7°
2001 -  2°
2003 - 4°
2005 -  2°
2007 -  2°
2009 - 4°

2011 - 6°
2013 - sospesa
2015 - 5°
2017 - 6°
2022 -  2°

Campionati europei
1949 - 7°
1953 - 15°

Giochi asiatici 
2006 - 9°

Giochi del Mediterraneo
1951 - 5°
2001 - 8°

Formazioni

Tornei di Qualificazione Olimpica

Campionati del mondo

Campionati asiatici

Campionati europei

Collegamenti esterni